The Lucky Ones — восьмой альбом американской гранж-группы Mudhoney, выпущен 20 мая 2008 года. Диск был выпущен в честь 20-летия группы и их лейбла Sub Pop. В честь праздника была также выпущена и расширенная версия их дебютного мини-альбома Superfuzz Bigmuff.

Список композиций 
Все песни написаны Mudhoney.

 «I’m Now» — 2:40
 «Inside Out Over You» — 3:25
 «The Lucky Ones» — 4:52
 «Next Time» — 3:01
 «And the Shimmering Light» — 3:05
 «The Open Mind» — 2:26
 «What’s This Thing?» — 2:54
 «Running Out» — 3:28
 «Tales of Terror» — 3:17
 «We Are Rising» — 4:30
 «New Meaning» — 2:39

Принимали участие в записи 
 Марк Арм — вокал
 Стив Тёрнер — гитара
 Дэн Питерс — барабаны
 Гай Меддисон — бас-гитара
 Такер Мартин — продюсер
 Билл Инглот — сведение
 Дейв Шульц — сведение
 Джефф Клейнсмит — арт-директор и дизайнер

Альбомы Mudhoney
Альбомы 2008 года
Альбомы Sub Pop